Titanen steht für:
 Titan (Mythologie), Riese in der griechischen Mythologie
 Titanen (1960) (Ice Palace), US-amerikanischer Spielfilm von Vincent Sherman (1960)
 Die Titanen, Roman von Michael Horbach (1970)